Der Rajon Peretschyn (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Welykyj Beresnyj, im Nordosten Rajon Wolowez, im Osten an den Rajon Swaljawa, im Südosten an den Rajon Mukatschewo, im Südwesten an den Rajon Uschhorod sowie im Westen auf einem kurzen Stück an die Slowakei.

Er lag in den Waldkarpaten und wurde von den Flüssen Usch, Turja und Ljuta durchflossen.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Peretschin errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Peretschyn umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Mittelteil des neuen Rajons Uschhorod.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 14 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 24 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Peretschyn und Umgebung mit ukrainischen Namen

Einzelnachweise 

Peretschyn
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Uschhorod